Собор Вознесения Девы Марии — название католических соборов в разных странах, посвящённых вознесению Девы Марии.

Белоруссия 
 Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии (Пинск)

Франция 
 Собор Вознесения Девы Марии — собор в Аяччо.
 Собор Вознесения Девы Марии — собор в Клермон-Ферране.
  — бывший собор в Лескаре
  — собор в Люсоне
  — собор в Луччане
 Собор Вознесения Девы Марии — собор в Мата-Уту.
  — собор в Монтобане.
  — собор в Рьезе.
  — собор в Сене
  — бывший собор в Антрево.

Республика Гаити 
 Собор Вознесения Девы Марии — собор в Порт-о-Пренсе.

Ирландия 
 Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии — собор в Карлоу.
 Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии — собор в Тёрлсе.
 Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии — собор в Туаме.

Италия 
 Собор Вознесения Девы Марии — собор в Сиене.

Португалия 
 Собор Вознесения Девы Марии — собор в Эворе.

Хорватия 
 Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии — собор в Вараждине.
 Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии — собор в городе Крк.
 Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии — собор в Дубровнике.
 Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии и святых Степана и Владислава — собор в Загребе.

Венгрия 
 Базилика Святого Адальберта (Базилика Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого Адальберта)

См. также 
 Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии